Chlewiska heißen folgende Orte in Polen:

 Chlewiska (Kotuń), Dorf im Powiat Siedlecki der Wojewodschaft Masowien; siehe Kotuń (Powiat Siedlecki)
 Chlewiska (Kaźmierz) (dt. Krisenrode), Dorf im Powiat Szamotulski der Wojewodschaft Großpolen; siehe Kaźmierz
 Chlewiska (Powiat Szydłowiecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Szydłowiecki der Wojewodschaft Masowien